Kronprinzenpalais ist der Name folgender Gebäude:

 das Kronprinzenpalais in Berlin, siehe Kronprinzenpalais (Berlin).
 Auch das Erbprinzenpalais in Wiesbaden wird gelegentlich so genannt.
 Kronprinzenpalais (Stuttgart), 1963 abgerissen,  heute steht an gleicher Stelle das Kunstmuseum Stuttgart.
 Altes Kronprinzenpalais in Stuttgart, 1926 abgerissen, heute steht an gleicher Stelle der Mittnachtbau.
 der Kronprinzenvilla in Bonn
 Kronprinzenpalais (Athen), Amtssitz des griechischen Präsidenten